Dier
 Het Beest uit de Openbaring van Johannes
Belle en het Beest, een klassiek volksverhaal
Belle en het Beest (1991), een Disneyfilm gebaseerd op dit verhaal
 Beest (Disney), een karakter uit deze Disneyfilm
Belle en het Beest (musical), musical gebaseerd op het verhaal
Het beest (film)
Het beest (beeld)
Beest (popgroep uit Nijmegen)

Zie ook
Beast (doorverwijspagina)